Browns Island ist der Name folgender Inseln 

in Neuseeland:
 Browns Island (Neuseeland), auch Motkukorea genannt

in den Vereinigten Staaten:
 Browns Island (Florida)
 Browns Island (Illinois)
 Browns Island (Contra Costa County, Kalifornien)
 Browns Island (San Joaquin County, Kalifornien)
 Browns Island (Louisiana)
 Browns Island (Kennebec County, Maine)
 Browns Island (Knox County, Maine)
 Browns Island (Oxford County, Maine)
 Browns Island (Massachusetts)
 Browns Island (Minnesota)
 Browns Island (New Hampshire)
 Browns Island (Carteret County, North Carolina)
 Browns Island (Hyde County, North Carolina)
 Browns Island (Onslow County, North Carolina)
 Browns Island (Oregon)
 Browns Island (Pennsylvania)
 Browns Island (South Carolina)
 Browns Island (Utah)
 Browns Island (Virginia)
 Browns Island (Klickitat County, Washington)
 Browns Island (Wahkiakum County, Washington)
 Browns Island (West Virginia)

Siehe auch:
 Brown Island